World Mix е ремикс албум на френското ню ейдж дуо Дийп Форест.

Песни 
 „Deep Forest“ (5:34)
 „Sweet Lullaby“ (3:54)
 „Hunting“ (3:27)
 „Night Bird“ (4:18)
 „The First Twilight“ (3:18)
 „Savana Dance“ (4:26)
 „Desert Walk“ (5:14)
 „White Whisper“ (5:46)
 „The Second Twilight“ (3:02)
 „Sweet Lullaby (Ambient Mix)“ (3:44)
 „Sweet Lullaby (Round The World Mix)“ (6:48)
 Sweet Lullaby (Apollo Mix) (7:20)
 Deep Forest (Sunrise At Alcatraz) (7:07)
 Forest Hymn (Apollo Mix) (6:46)
 Forest Hymn (5:49)

Външни препратки 
 Details, samples  and lyrics with translations from World Mix 

Албуми на Дийп Форест